(1918-2003), homme politique italien
 Maria Lea Pedini (1954), diplomate et femme politique française
  (1956), compositeur italien
 Claire Pedini (1965), entrepreneuse française
 Federico Pedini Amati (1976), homme politique saint-marinais